Вечтомов — фамилия; имеет женскую форму Вечтомова. Известные носители:
 Вечтомов, Александр Олегович (род. 1988) — украинский футболист.
 Вечтомов, Евгений Михайлович (род. 1953) — российский математик, доктор физико-математических наук.
 
 Вечтомов, Николай Евгеньевич (1923—2007) — русский художник, один из классиков второй волны русского авангарда.
 Вечтомов, Саша (1930—1989) — чешский виолончелист, сын И. Н. Вечтомова, двоюродный брат Н. Е. Вечтомова.

Составные фамилии 
 Инге-Вечтомов, Сергей Георгиевич (род. 1939) — советский и российский учёный, генетик, академик РАН.

Вечтомова 
 Вечтомова, Елена Андреевна (1908—1989) — русская советская писательница, поэтесса, очеркист.